Die Nationaldivision 1963/64 war die 50. Spielzeit der höchsten luxemburgischen Fußballliga.

FC Aris Bonneweg gewann den ersten Meistertitel in der Vereinsgeschichte. Titelverteidiger Jeunesse Esch belegte den fünften Platz.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Weblinks 
http://www.fussball-lux.lu

Einzelnachweise 

1964
Fußballsaison 1963/64